Vezhen (bulgariska: Вежен) är en bergstopp i Bulgarien.   Den ligger i regionen Sofijska oblast, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Toppen på Vezhen är  meter över havet.

Terrängen runt Vezhen är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Vezhen är den högsta punkten i trakten. Närmaste större samhälle är Pirdop,  km väster om Vezhen. 

I omgivningarna runt Vezhen växer i huvudsak blandskog. Runt Vezhen är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sofijska oblast
Berg i Bulgarien 2000 meter över havet eller högre
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll